Tul'skij  è un toponimo russo che indica
 Tul'skij, località dell'Adighezia
 Tul'skij, località dell'Oblast' di Saratov